Il doppio del torneo di tennis KGHM Dialog Polish Indoors 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Dominik Hrbatý e Michael Kohlmann che hanno battuto in finale Bartlomiej Dabrowski e Łukasz Kubot 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Massimo Bertolini /  Petr Pála (semifinali)
 Petr Luxa /  David Škoch (primo turno)

 Dominik Hrbatý /  Michael Kohlmann (Campioni)
 Tomáš Cibulec /  Jaroslav Levinský (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

KGHM Dialog Polish Indoors 2004